Фрауэнберг:

 Фрауэнберг (Наэ) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Фрауэнберг (Штирия) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Фрауэнберг — до 1912 года название города Глубока-над-Влтавоу.